То́ппинг — многозначный термин, может означать:

Персоналии 
 Топпинг, Дэвид — шотландский футболист.
 Топпинг, Крис — английский футболист.
 Топпинг, Питер — британский математик и геометр.

Топонимы 
 Топпинг — населённый пункт в Канаде.

Прочее 
 Топпинг (кулинария) — навершие блюда.
 Топпинг (строительство) — смесь, упрочняющая верхний слой бетонного покрытия.
 Топпинг (арбористика) — обрезка верхней части дерева.

Примечания